Najeeb Qahtan al-Shaabi (né en 1953 à Sha'ab, Lahij au Yémen, et décédé le 24 mai 2021 à Aden) était un homme politique yéménite qui a été candidat à l'élection présidentielle de 1999 au Yémen.

Parcours 
Il s'est présenté en tant qu'indépendant, bien qu'il soit membre du Congrès général du peuple, contre le président Ali Abdallah Saleh. Il a obtenu 3,8% des voix.

Il était le fils de Qahtan Muhammad al-Shaabi, le premier président du Yémen du Sud. Le 24 mai 2021, Najeeb est décédé de la COVID-19 à Aden, au Yémen, lors de la pandémie de Covid-19 au Yémen.

Références 

Personnalité politique yéménite
Naissance en 1953
Décès en mai 2021
Mort de la maladie à coronavirus 2019 au Yémen